Томболо може да се отнася за:

 Томболо – пясъчен вал или коса, свързваща крайбрежен остров със сушата
 Томболо – град в Италия